Saint-Eusèbe peut faire référence à plusieurs sujets.

Toponymie 

 Saint-Eusèbe, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Eusèbe, commune française de la Haute-Savoie
 Saint-Eusèbe, municipalité de paroisse canadienne du Québec dans la MRC du Témiscouata

Établissements religieux 

Voir .

Personnages religieux 

Voir

Autres 

 le Saint-eusèbe est un fromage du Québec

 Saint-Eusèbe, titre cardinalice

Voir aussi 

 Saint-Eusèbe-en-Champsaur, ancienne commune française des Hautes-Alpes
 Puy-Saint-Eusèbe, commune française des Hautes-Alpes
 Mours-Saint-Eusèbe, commune française de la Drôme

 
 

Homonymie
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France